

Patronyme 
 Yuki (1972-), chanteuse japonaise.

Toponyme 

 Yuki, rivière coulant en Alaska, aux États-unis ;
 Yuki, ancien bourg japonais de Tokushima.

Autres 
 Yukis, une tribu autochtone d'Amérique du nord ;
 Yuki, langue yukiane ;
 Yuki, langue tupi-guarani.